Eurocopter Ecureuil může být:
 Eurocopter AS 350 Ecureuil, jednomotorový lehký vrtulník
 Eurocopter AS 355 Ecureuil 2, dvoumotorový lehký vrtulník

Související články 
 Eurocopter EC 130, jednomotorový lehký vrtulník vycházející z modelu Eurocopter AS 350 Ecureuil
 Eurocopter Fennec, lehký vrtulník vycházející z modelů Eurocopter AS 350 Ecureuil a Eurocopter AS 355 Ecureuil 2

Externí odkazy